A Korail Class 8000 é uma série de locomotivas elétricas da Coreia do Sul operadas pela ferrovia Korail. As locomotivas foram introduzidas em 1972 após a eletrificação de várias linhas industriais. Elas foram usadas tanto para transporte de passageiros quanto de cargas até a introdução da Korail Class 8200, depois disto só foi usada para transporte de carga.

Ver também 
 :Categoria:Locomotivas eléctricas

Locomotivas elétricas da Coreia do Sul
Locomotivas 50 c/s Group
Locomotivas da Korail
Locomotivas introduzidas em 1972
Locomotivas elétricas de 25 kV AC